Baily ist der Nachname von mehreren Personen:
 Eddie Baily (1925–2010), englischer Fußballspieler
 Edward Hodges Baily (1788–1867), englischer Bildhauer
 Francis Baily (1774–1844), englischer Astronom
 John Baily (* 1943), britischer Musikethnologe
 Martin Neil Baily (* 1945), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Walter Baily (1930–2013), US-amerikanischer Mathematiker
 William Hellier Baily (1819–1888), englischer Paläontologe

Sonstiges:
 Baily (Howth), ein Ortsteil von Howth in Irland.
 Bailysche Perlen
 Baily (Mondkrater), der kleine Rest eines Einschlagkraters
 (3115) Baily, Asteroid des mittleren Hauptgürtels
 Baily (Fluss), Fluss in der Republik Kongo

im NRHP gelistete Objekte:
 Baily Farm, in W. Bradford Twp., Pennsylvania (ID-Nr. 85002347)
 Baily House, in Newark, Delaware (ID-Nr. 82002336)

Siehe auch:
 Bailly
 Bailie
 Bailey
 Bailli
 Baillie